Baillet ist der Name folgender Ortschaften:
 Baillet-en-France, eine Gemeinde im französischen Département Val-d'Oise

Baillet ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien Baillet (1649–1706), französischer Theologe, Historiker und Bibliothekar
 Casimir Célestin Baillet (1820–1900), französischer Parasitologe
 Henri de Baillet-Latour (1876–1942), 3. Präsident des Internationalen Olympischen Komitees
 Maurice Baillet (1923–1998), französischer katholischer Geistlicher, Bibelwissenschaftler und Epigraphiker
 Philippe Baillet (* 1940), französischer Basketballspieler
 Theodor Baillet de Latour (1780–1848), österreichischer Kriegsminister

Siehe auch:
 Baillet von Latour
 Baille
 Bayet (Begriffsklärung)